Watzke ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Watzke (* 1951), österreichischer Mediator, Psychotherapeut und Autor
 Gerhard Watzke (1922–2021), österreichischer Ruderer
 Hans Watzke (1932–2014), deutscher Politiker der CDU
 Hans-Joachim Watzke (* 1959), deutscher Unternehmer und Fußballfunktionär
 Herbert Watzke (* 1954), österreichischer Mediziner und Basketballspieler
 Jürgen Watzke (1952–1997), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Hörspielsprecher
 Kurt Watzke (1920–2012), österreichischer Ruderer
 Michael Watzke (* 1973), Hörfunkjournalist, Drehbuchautor, Regisseur und Landeskorrespondent für Bayern in München für den Deutschlandfunk
 Rudolf Watzke (1892–1972), österreichisch-deutscher Sänger (Bass)
 Philipp Anton Watzke (1803–1867), österreichischer Arzt und Homöopath

Watzke steht außerdem für:
 ein Gasthaus in Dresden, siehe Ballhaus Watzke